Sol de América puede referirse a los siguientes:

 Sol de América, asociación deportiva de Paraguay, situada en Barrio Centro Villa Elisa de Gran Asunción;
 Sol de América, entidad polideportiva de la ciudad de Formosa, Argentina, que se destaca en el fútbol.